Serauky ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Serauky (* 1940), deutscher Orientalist
 Walter Serauky (1903–1959), deutscher Musikwissenschaftler und Händel-Forscher